Gigli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Beniamino Gigli (1890–1957), italiensk tenor
 Elena Gigli (född 1985), italiensk vattenpolospelare
 Girolamo Gigli (1660–1722), italiensk skald
 Leonardo Gigli (1863–1908), italiensk obstetriker
 Lorenzo Gigli (1685–1755), italiensk historiker
 Romeo Gigli (född 1950), italiensk modeskapare

Se även
 Gigli, amerikansk långfilm från 2003

Italienska efternamn